Whisper eller Whispers kan syfta på:

 Whisper
 Whisper (film) – en skräckfilm från 2007.
 Whisper (rollfigur) – en rollfigur i James Bond-romanen och -filmen (spelad av Earl Jolly Brown) Leva och låta dö.
 Whisper (app) – en app där användarna anonymt delar med sig av hemligheter

 Whispers
 The Whispers – en amerikansk R&B-musikgrupp bildad 1964.
 The Whispers (TV-serie) – en amerikansk TV-serie med start 2015.